Koloníja je lahko:

 kolonija (geografija) - dežela, ki je pod oblastjo močnejše države, od katere je prostorsko ločena
 kolonija (biologija) - večja skupina živali iste vrste
 organizirano preživljanje počitnic mladih
 bivalno naselje pripadnikov navadno revnejšega sloja enakega poklica (denimo rudarska kolonija)
 rimska kolonija, sprva vojaška postojanka, kasneje tudi rimsko mesto na osvojenih ozemljih z najvišjim statusom 
 Kolonija (it. Cologna), mestno naselje nad Trstom (del Trsta)

Zunanje povezave